Boone Lake ist der Name mehrerer Seen und Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Boone Lake (Florida)
 Boone Lake (Georgia)
 Boone Lake (Kansas)
 Boone Lake (South Fork Holston River), Stausee in Tennessee
 Boone Lake (Wyoming)